Do soutěže dvouhry juniorů na French Open 2010 nastoupilo šedesát čtyři tenistů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Švéd Daniel Berta, který v úvodním kole podlehl americkému hráči Junioru A. Oremu.

Vítězem se stal nenasazený argentinský tenista Agustín Velotti, který ve finále porazil Američana Andreu Collariniho ve dvou setech 6–4 a 7–5.

Nasazení hráčů 
  Daniel Berta (1. kolo)
  Jason Kubler (2. kolo)
  Gianni Mina (čtvrtfinále)
  Jiří Veselý (1. kolo, skreč)
  Tiago Fernandes (čtvrtfinále)
  Denis Kudla (3. kolo)
  Kevin Krawietz (1. kolo)
  Dominic Thiem (1. kolo)
  Duilio Beretta  (semifinále)
  Máté Zsiga (3. kolo)
  Renzo Olivo (čtvrtfinále, skreč)
  Damir Džumhur (2. kolo)
  Mitchell Frank (2. kolo)
  Michail Birjukov (3. kolo)
  Victor Baluda (3. kolo)
  Jasutaka Učijama (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorů na French Open 2010

French Open 2010
Juniorský tenis v roce 2010